Hryhorenko ist ein ukrainischer Familienname. Man findet ihn auch transkribiert als Hrygorenko, Grigorenko und Grygorenko.

Folgende bekannte Personen tragen diesen Nachnamen:

 Kateryna Hryhorenko (* 1985), ukrainische Skilangläuferin
 Natalja Hryhorenko (* 1986), ukrainische Schachspielerin
 Olexandr Hryhorenko (* 1988), ukrainischer Radrennfahrer

siehe auch

 Grigorenko